Starak ist der Familienname folgender Personen: 

 Jerzy Starak (* 1945), polnischer Unternehmer
 Roman Starak (1929–2016), polnischer Künstler